Nordseemuseum ist der Name von 

 Fiskeri- og Søfartsmuseet (Fischerei- und Seefahrtsmuseum) in Esbjerg
 Nordseemuseum (Bremerhaven)
 NordseeMuseum Husum (Bezeichnung bis 2016)
 Nordsee-Ozeanarium